Мну́хин — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:
 Мнухин, Лев Абрамович (род. 1938) — российский литературовед, историк литературы, библиофил и писатель.
 Мнучин, Стивен (род. 1962) — министр финансов США.

См. также 
 Менухин.
 Менухин (фамилия).